Il doppio del torneo di tennis Livingston Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike De Palmer e Peter Doohan che hanno battuto in finale Eddie Edwards e Danie Visser 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Steve Denton /  David Dowlen (primo turno)

 Mike De Palmer /  Peter Doohan (campioni)
 Eddie Edwards /  Danie Visser (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Livingston Open 1985